Haut Alentejo – en portugais : Alto Alentejo –, peut désigner :
le , ancienne province portugaise (1936-1976) ;
le Haut Alentejo, sous-région statistique portugaise.